Saint-Hippolyte – comune francese nel dipartimento del Aveyron
 Saint-Hippolyte – comune francese nel dipartimento del Cantal
 Saint-Hippolyte – comune francese nel dipartimento del Charente Marittima
 Saint-Hippolyte – comune francese nel dipartimento del Doubs
 Saint-Hippolyte – comune francese nel dipartimento della Gironda
 Saint-Hippolyte – comune francese nel dipartimento dell'Indre e Loira
 Saint-Hippolyte – comune francese nel dipartimento dei Pirenei Orientali
 Saint-Hippolyte – comune francese nel dipartimento dell'Alto Reno
 Saint-Hippolyte – comune canadese nella provincia del Québec

Pagine correlate 
 Hippolyte
 Hyppolite
 Ippolita (disambigua)
 Ippolito